Komiksy W.I.T.C.H. – seria książek, w której każda zawierała po dwa komiksy pojawiające się w miesięczniku W.I.T.C.H. Ukazywały się na rynku od lutego 2003 roku do sierpnia 2008. W Polsce wydano łącznie łącznie 28 tomów pod nakładem polskiego wydawnictwa Egmont Polska.

Lista numerów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Komiksy na stronie wydawcy – archiwum (pl.)

Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2003
Czasopisma wydawane do 2008
Niewydawane czasopisma polskie
Prasa w Warszawie
Włoskie komiksy